Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1975/1976 vanns av FK Partizan.

Lag
Totalt deltog 18 lag, inklusive 16 från  föregående säsong och två uppflyttade lag från 1974/1975 Jugoslaviska andraligan som vinnare av andradivisionens östra respektive västra serien. Förstaligan spelades som dubbelserie, med 34 omgångare. Vinst gav två poäng, och oavgjort en.

FK Bor och Proleter Zrenjanin flyttades ner från Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1974/1975 efter att ha slutat på de två sista platserna i tabellen. De två uppflyttade klubbarna var Borac Banja Luka och Budućnost.

Tabell

Mästarna
Mästarna:
FK Partizan (tränare: Tomislav Kaloperović)

spelare (seriematcher/seriemål): Momčilo Vukotić (33/7)Rešad Kunovac (33/0)Borisav Đurović (32/1)Radmilo Ivančević (32/0)Nenad Bjeković (31/24)Ilija Zavišić (31/6)Refik Kozić (30/0)Ivan Golac (26/0)Aranđel Todorović (25/2)Boško Đorđević (23/5)Predrag Tomić (23/1)Vukan Perović (19/7)Vladimir Pejović (19/0)Dragan Arsenović (16/1)Svemir Đorđić (14/1)Nenad Stojković (14/0)Pavle Grubješić (12/3)Aleksandar Trifunović (8/0)Radomir Antić (7/1)Blagoj Istatov (3/0)Sima Nikolić (3/0)Xhevat Prekazi (3/0)Nenad Cvetković (1/0)

Uppflyttade från jugoslaviska andraligan inför kommande säsong:

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1975/1976
1975 i Jugoslavien
1976 i Jugoslavien